Honnerlag bezeichnet:

 Honnerlag (Familie), Arzt- und Kaufmannsfamilie

Honnerlag ist der Name von:

 Bartholome Honnerlag (1740–1815), Schweizer Arzt